Fabien Herran, né le  à Créteil (Val-de-Marne), est un journaliste français.

Biographie

Publications 
 1992 : Train de vie
 1997 : Dialogues à la chaise jaune
 1997 : Juste pour le week-end, avec Olivier Caro
 1998 : L'interprète, avec Olivier Caro
 1999 : Fractions fortuites
 2012 : Raymond Devos, la raison du plus fou, Paris, Le Cherche midi  (avec Clémentine Deroudille, Bertrand Richard et François Morel)

Théâtre 
 1993 : Médée d'Euripide à l'Atelier-École Charles Dullin
 1994 : Si Camille me voyait de Roland Dubillard à l'Atelier-École Charles Dullin
 1994 : M. Lovestar et son voisin de palier d'Eduardo Manet à l'Atelier-École Charles Dullin
 1994 : Le Misanthrope de Molière à l'Atelier-École Charles Dullin  
 1994 : L'Opéra de quat'sous de Bertolt Brecht à l'Atelier-École Charles Dullin
 1995 : La Dispute de Marivaux
 1997 : Le Chandelier de Musset avec le Théâtre d'expression spontanée

Mise en scène 
 1994 : Si Camille me voyait de Roland Dubillard
 1995 : Les Merveilles de Claudine Galéa		
 1997 : Dialogues à la chaise jaune au Festival off d'Avignon

Filmographie

Télévision 
 1997 : La Femme d'un seul homme, réalisé par Robin Renucci

Longs métrages 
 1997 : Alliance cherche doigt, réalisé par Jean-Pierre Mocky
 1998 : L'Amour étranger, réalisé par Patrick Rufo

Courts métrages 
 1997 : Juste pour le week-end, réalisé par Olivier Caro

Notes et références

Liens externes 
 Site du Républicain de l'Essonne
 
 Notice de « Raymond Devos, la raison du plus fou / portrait impertinent par François Morel » sur le site du Catalogue général de la BnF

Journaliste français du XXIe siècle
Présentateur de journaux télévisés en France
Animateur français de télévision
Écrivain français du XXIe siècle
Scénariste français de cinéma
Metteur en scène français
Acteur français de cinéma
Étudiant de l'université Paris-Sorbonne
Élève de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette
Naissance en juin 1973
Naissance à Créteil